Boutwell ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Boutwell (1904–1978), US-amerikanischer Politiker
 George S. Boutwell (1818–1905), US-amerikanischer Politiker